Língua lígure
 Língua lígure antiga
 Lígures, povo da Antiguidade
 Mar Lígure
 Lígure tabarquino, variedade linguística

Desambiguações de topônimos